Olímpico é um bairro do município brasileiro de São Caetano do Sul, localizado no estado de São Paulo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2000 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres. Possuía  domicílios e o rendimento médio mensal em cada um deles era de R$ 1261,21.

Ver também 
 Lista de bairros de São Caetano do Sul

Ligações externas 
 
 

Bairros de São Caetano do Sul